Plouégat ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Finistère:

Plouégat-Guérand
Plouégat-Moysan